Andrzej Pągowski (ur. 1953) – polski artysta grafik, autor około tysiąca plakatów
 Bogumił Pągowski herbu Pobóg – szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1790 roku
 Konstanty Pągowski (1890–1967) – polski aktor teatralny i filmowy
 Marcin Pągowski (ur. 1978) – polski pisarz fantasy
 Stefan Pągowski (ur. 1937) – polski i kanadyjski inżynier, historyk II wojny światowej
 Zdzisław Pągowski (1909–1976) – polski artysta malarz

Polskie nazwiska